Список памятников истории и культуры Киева:

 Список памятников истории и культуры Киева (А—Л)
 Список памятников истории и культуры Киева (М—С)
 Список памятников истории и культуры Киева (С—Я)